Pinstripe Potoroo es un personaje de Crash Bandicoot, saga de videojuegos creada por Naughty Dog.

Descripción 
Pinstripelli Potorotti, más conocido como Pinstripe, es un experimento exitoso del Doctor Neo Cortex, es millonario, tiene su propia empresa de robots y está a cargo de una planta nuclear (según lo visto en el nivel "The Generator" en Crash Bandicoot 1 en donde aparece en una compuerta). Ama el dinero, se cree hermoso, aunque su apariencia y vestimenta hacen una clara referencia a la mafia italiana, y apareció por primera vez en Crash Bandicoot 1 como el cuarto jefe, también fue un personaje oculto en Crash Team Racing, el primer juego de carreras de Crash. Es conocido por usar armas de fuego, pero, a pesar de que sea un potoroo, tiene más bien apariencia de comadreja.

Apariciones

Crash Bandicoot 1 

Es el cuarto jefe, trata de matar a Crash con su metralleta. Al final del nivel "The Generator", de la tercera isla, se puede observar una compuerta en donde aparece el nombre de Pinstripelli Potorotti como dueño de una compañía de desechos tóxicos.
La batalla es un intervalo entre esconderse de las balas de la metralleta y atacar a Pinstripelli Potorootti.

Crash Team Racing 
Es el cuarto jefe, otra vez, tiene el poder de tirar bombas infinitas, para desbloquearlo debes ganar la gema amarilla, es muy buen corredor ya que tiene buena aceleración, velocidad y giro.

Crash Twinsanity 
Aparece como cameo en la batalla contra Mecha-bandicoot, apoyando a Cortex para que mate a Crash.

¡Crash Boom, Bang¡ 
Es un personaje jugable para los diferentes mini-juegos.

Personajes de Crash Bandicoot
Millonarios ficticios
Criminales ficticios
Empresarios ficticios
Gánsteres ficticios
Villanos ficticios
Personajes animales de videojuegos